Михайловка — село в Смоленском районе Алтайского края России. Входит в состав Кировского сельсовета.

История 
В 1928 году посёлок Михайловка состоял из 102 хозяйств. В административном отношении являлся центром Михайловского сельсовета Смоленского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году основное население — русские. 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)